Uzunköprü (district), Turks district
 Uzunköprü (stad), hoofdstad van het district